Erceg [] ist der Familienname folgender Personen:

 Abby Erceg (* 1989), neuseeländische Fußballspielerin
 Ante Erceg (* 1989), kroatischer Fußballspieler
 Luke Erceg (* 1993), australischer Schauspieler
 Stipe Erceg (* 1974), deutsch-kroatischer Schauspieler
 Tomislav Erceg (* 1971), kroatischer Fußballspieler
 Zoran Erceg (* 1985), serbischer Basketballspieler

en:Erceg
hr:Erceg